Cep bezeichnet:

 Cep, eine Gemeinde in Tschechien
 Cep, die Abkürzung Cepheus für Kepheus (Sternbild)
 CEP, eine Marke für Sportartikel des deutschen Herstellers medi

Čep ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Čep (1902–1973), tschechischer Schriftsteller und Übersetzer

Die Abkürzung CEP steht für:

 Central European Petroleum (2006: Ltd. in Kanada; 2008: Tochtergesellschaft – GmbH in Deutschland), zur Erforschung der Erdöl-Explorationsmöglichkeiten in der EU (Fokus Deutschland)
 Centro Educativo Pavarotti, Schule in Guatemala
 Centrum für Europäische Politik
 Centrum für Europäisches Privatrecht
 SCEP, (Simple) Certificate Enrollment Protocol
 Circular Error Probable, die Treffergenauigkeit eines Waffensystems mit Einschlägen in einer Ebene, siehe Streukreisradius
 Civil Emergency Planning, Steuerkreis
 Certified Estate Planner, Zertifizierter Stiftungs- und Nachlassplaner
 Committee for Environmental Protection, Umweltausschuss gemäß dem Umweltschutzprotokoll des Antarktis-Vertrags
 Complex Event Processing, Verarbeitung komplexer Ereignisse in der Informatik
 Contact Evaluation Plot, ein in der Marine (vor allem auf U-Booten) verwendetes Verfahren, das Peilungen von Fahrzeugen (zum Beispiel als Geräuschschrieb) über eine Zeitspanne darstellt
 Confédération Européenne de Pétanque
 Congenitale erythropoetische Porphyrie oder Morbus-Günther-Genetisch bedingte Lichtunverträglichkeit
 Código de Endereçamento Postal, den Begriff für Postleitzahl in Brasilien (portugiesisch)
 Clean Energy Partnership, einen Zusammenschluss vieler Unternehmen zur Förderung von Wasserstoffantrieben
 Carrier-Envelope Phase, siehe Träger-Einhüllenden-Phase
 Conférence Permanente Européenne de la Probation
 Centrum pro ekonomiku a politiku (Prag)
 Certificate of suitability of Monographs of the European Pharmacopoeia, eine Konformitätsbescheinigung für Arzneistoffe oder pharmazeutische Hilfsstoffe
 Corpo Expedicionário Português (Portugiesisches Expeditionskorps, 1917–1918)
 Counter Extremism Project

Abkürzung